Биеннале современного африканского искусства в Сенегале «Dak’Art» () — масштабная международная выставка современного искусства, проводимая раз в два года, начиная с 1990, в столице Сенегала городе Дакар; образцом для нового мероприятия стала Венецианская биеннале; с 1996 года фокусируется на современном африканском искусстве; самая крупная биеннале современного искусства из проходящих на Африканском континенте. Основная площадка — Музей Теодора Моно.

История и описание 
Дакарская биеннале была задумана в 1989 году как чередование событий, посвященных литературе и изобразительному искусству. Первое мероприятие прошло в 1990 году и было посвящено современной литературе, а биеннале 1992 года — современному визуальному искусству. В 1993 году концепция биеннале претерпела изменение: с 1996 года «Dak’Art» стала выставкой, специализирующейся на современном африканском искусстве, а в 1998 году структура биеннале была ещё раз пересмотрена.

В 2000 году, после того как за несколько месяцев до открытия мероприятия Абдулай Вад был избран президентом Сенегала, он подтвердил правительственную поддержку мероприятия — с этого времени «Dak’Art» проводится каждые два года. В 2002—2004 годах событие заметно расширилось, получив как новых спонсоров и партнёров, так и больше международных посетителей; первые выставки XXI века также получили существенно более широкое освещение в мировой прессе. Кроме того, в ходе открытия «Dak’Art 2004» президент Вад объявил о своем намерении возобновить проведение «Международный фестиваль африканского искусства» (FESMAN), проводившегося в Сенегале и Нигерии в 1966 и 1977 годах.

«Dak’Art 2006» стал первой выставкой, получившей помимо организационного также и художественного руководителя — предыдущие события вызывали критику со стороны прессы и ряд представителей профессионального художественного сообщества как раз за отсутствие такового. Бюджет «Dak’Art 2006» значительно расширился, что позволило пригласить в Дакар целый ряд известных авторов. Однако, «Dak’Art 2008» прошёл с заметно меньшим бюджетом и был «организован в последнюю минуту». В 2010 году Европейская комиссия, являвшаяся все предыдущие годы значительным финансовым партнером мероприятия, впервые не поддержала его — в декабре в Дакаре был организован Третий Международный фестиваль африканского искусства. Событие 2014 года курировали сразу три искусствоведа, включая и историка искусства Угочукву-Гладкий Нзеви (Ugochukwu-Smooth Nzewi) — оно впервые было открыто для неафриканских авторов и в Музее африканского искусства имени Теодора Моно прошла выставка «Культурное разнообразие», представившая работы художников из других частей света.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Дакар
Выставки современного искусства
Биеннале современного искусства
Международные выставки
Мероприятия, регулярно проводимые с 1990 года